Leisewitz ist der Familienname folgender Personen:

 André Leisewitz (* 1947), deutscher Biologe, Soziologe und Politikwissenschaftler
 Carl Leisewitz (1831–1916), deutscher Agrarwissenschaftler
 Johann Anton Leisewitz (1752–1806), deutscher Autor, Jurist und Schriftsteller
 Lambert Leisewitz (1846–1909), deutscher Kaufmann und Politiker